Halvorsen est un patronyme porté notamment par :

Patronyme
 Asbjørn Halvorsen (1898-1955), joueur et entraîneur de football norvégien ;
 Birger Halvorsen (1905-1976), athlète norvégien, spécialiste du saut en hauteur ;
 Eirik Halvorsen (né en 1975), sauteur à ski norvégien ;
 Eyvind Fjeld Halvorsen (1922-2013), philologue norvégien ;
 Gail Halvorsen (1920-2022), officier de carrière dans l'aviation américain ;
 Johan Halvorsen (1864-1935), compositeur, chef d'orchestre et violoniste norvégien ;
 Kristin Halvorsen (née en 1960), femme politique norvégienne ;
 Pia Halvorsen (née en 1965), actrice norvégienne et suédoise ;
 Sigrid Halvorsen, handballeuse internationale norvégienne ;
 Stein Grieg Halvorsen (1909-2013), acteur de théâtre norvégien ;
 Wenche Halvorsen Stensrud, handballeuse internationale norvégienne.

Voir aussi

Homonymie de patronyme norvégien